Theuerkauff ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Theuerkauff (* 1937), deutsche Florettfechterin
 Jürgen Theuerkauff (* 1934), deutscher Fechter

Siehe auch:
 Theuerkauf